HMS Kingston ist der Name folgender britischer Schiffe:
 HMS Kingston (1697), ein Schiff der 4. Klasse mit 60 Kanonen, das 1697 vom Stapel lief, 1719 und 1740 umgebaut und 1762 verkauft wurde.
 HMS Kingston, ein Kriegsschiff 4. Klasse mit 56 Kanonen, wurde 1814 als HMS Prince Regent vom Stapel gelassen. Am 9. Dezember wurde sie in HMS Kingston umbenannt und 1832 verkauft.
 HMS Kingston (1858) war ein Schoner mit Namen Caries. Das ehemalige Sklavenschiff wurde 1858 gekapert und umbenannt. 1861 wurde sie versenkt.
 HMS Kingston (F64), ein Zerstörer der K-Klasse, der 1939 vom Stapel lief und 1942 durch einen Luftangriff versenkt wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Kingston